San Francisco de Ojuera kan syfta på:

Honduras 

 San Francisco de Ojuera (kommun), Departamento de Santa Bárbara, 
 San Francisco de Ojuera (ort), Departamento de Santa Bárbara,